Этический кодекс или моральный кодекс — система правил или этических принципов, управляющих поведением членов определенного сообщества (социальной, профессиональной или этнической группы), выражающих понимание достойного поведения в соответствии с этическими принципами, моралью данного сообщества.

Религиозные кодексы 
Этическая доктрина всякой религии как правило оформляется в виде кодекса, предписывающего верующим определенную линию поведения в различных ситуациях, регулирующую их отношения между собой, внешним миром и богом. Уровень детализации этих требований в разных религиях разный, однако во всех кодексах, представляющих религиозные культы, доказавшие свою жизнеспособность, идеи уважения к жизни, здоровью, собственности и личному достоинству человека представлены вполне отчетливо, причем не только по отношению к адептам своей религии, но и на определенном уровне к иноверцам.

Примерами религиозных моральных кодексов являются:
 золотое правило нравственности;
 Десять заповедей авраамических религий
 Семь законов потомков Ноя и 613 заповедей в иудаизме;
 Пять священных заповедей, Восьмеричный Путь и Десять заповедей буддизма;
 Яма и нияма в индуизме;
 Десять правил даосизма;
 Древнеегипетский кодекс Маат.

Примеры монашеских кодексов:
 Патимоккха

Профессиональные кодексы 
Профессиональные кодексы принимаются обычно профессиональными объединениями, либо правительствами, либо неправительственными организациями. Профессиональный кодекс часто выражает правила профессиональной ответственности, в которых рассматриваются часто встречающиеся сложные случаи, и объясняется, какое поведение в этих ситуациях следует считать этичным, а какое нет, и почему. Для члена профессионального сообщества отклонение от профессионального кодекса может быть поводом для исключения из организации. Например, в практическом руководстве за 2007 год Международная федерация бухгалтеров предлагает следующее рабочее определение:

Примеры профессиональных кодексов:
 Клятва Гиппократа и Кодекс Персиваля в медицине,
 Кредо журналиста,
 Авиационный кодекс,
 Бусидо,
 Кодекс профессиональной этики Международной ассоциации переводчиков конференций.
 Этические рекомендации Американского математического общества  и Европейского математического общества .

Корпоративные кодексы 
Многие компании используют корпоративные кодексы поведения для повышения эффективности управления и поддержания репутации. Кодекс обычно открыто публикуется и доступен всем, кто интересуется деятельностью компании. В нём описываются моральные обязательства компании по отношению к своим сотрудникам, клиентам, обществу в целом, а также ожидания компании в отношении поведения своих сотрудников.

Среди организаций с опубликованными корпоративными кодексами — Amazon, Apple, Colgate-Palmolive, Ford, Google, Intel, Microsoft.

Другие примеры этических кодексов:
 Моральный кодекс строителя коммунизма
 Пиратский кодекс

См. также 
 Мораль
 Профессиональная этика
 Моральный универсализм

Литература 
 Этический кодекс философа: pro et contra  / И. А. Беляев, Б. В. Марков, Г. Л. Тульчинский [и др.] // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. – 2022. – № 3(61). – С. 5-35. – DOI 10.26456/vtphilos/2022.3.005. – EDN NOACFG.
 Ladd, John. «The Quest for a Code of Professional Ethics: An Intellectual and Moral Confusion.» In Deborah G. Johnson (ed.) Ethical Issues in Engineering. New Jersey: Prentice Hall, 1991.
 Flores, Albert. «The Philosophical Basis of Engineering Codes of Ethics.» In Vesilind P.A. and A. Gunn (eds), Engineering Ethics and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 201—209.

Понятия этики

Социология
Религия